El término Adoration (adoración) puede hacer referencia, en Wikipedia, a las siguientes películas:

 Adoration, de 1928;
 Adoration, de 2008.